Открытый чемпионат Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги 2020/2021 (Pro Hokei Ligasy 2020/2021) — 29-й розыгрыш чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой.

Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 изменилось количество участников лиги. «Астана» и узбекистанский «Хумо-2» были исключены из состава участников лиги. На сезон 2020/2021 были допущены три казахстанские команды, которые были исключены из розыгрыша сезона 2020/2021 Высшей хоккейной лиги: «Номад», «Сарыарка» и «Торпедо», а также была допущена юниорская команда «Барыса» — «Снежные Барсы», до этого выступавшая в Молодёжной хоккейной лиге. Всего в турнире, который стартовал 19 октября 2020 года, приняли участие 13 команд.

Регламент 
Чемпионат проходит в 3 этапа. На первом этапе — команды играют между собой 4 круга (по 4 игры) и распределяют места с 1 по 13. На втором этапе — с учётом набранных очков и занятых мест играют в 2 круга (преимущество своего поля у первых 5 команд). В третий этап (плей-офф) — выходят команды, занявшие по итогам двух этапов места с 1 по 8. Серии матчей плей-офф играют до четырёх побед. Матчи за третье место не проводятся, бронзовыми призёрами станут полуфиналисты.

Команды

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 ligasy.kz/ Официальный сайт

Чемпионаты Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккейные лиги в сезоне 2020/2021